Броа може да се односи на:

 Броа (Марна), насељено место у Француској, у департману Марна
 Броа (Оаза), насељено место у Француској, у департману Оаза
 Броа (Саона и Лоара), насељено место у Француској, у департману Саона и Лоара